Хот () — вигадана планета з всесвіту Зоряних війн. 
 Хот-дог Хот-доґ (добрéник) («гот-доґ», англ. hot dog — дослівно «гарячий собака») — бутерброд із сосискою або ковбаскою. 
 Хот-спот (від англ. hot spot — «гаряча пляма», у вільному перекладі «жваве місце») — ділянка місцевості (наприклад, аеровокзал, готель, приміщення офісу.
 Дезерт-Хот-Спрінгс () — місто в окрузі Ріверсайд штату Каліфорнія в США.
 Терре-Хот () — місто в окрузі Віго штату Індіана, США.